33⅓ Series — книжная серия о музыкальных альбомах, написанная в формате «один автор — один альбом». Название серии относит к скорости вращения (33⅓ об/мин) долгоиграющих грампластинок. Серия основана Дэвидом Паркером в 2003 году. Изначально публиковалась издательством Continuum, которое впоследствии было выкуплено Bloomsbury Publishing.

Книги серии 

(*) — намеренно неправильная нумерация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 33⅓ Series на PopMatters
 
 

Книжные серии
Книги о музыке
Книги издательства Bloomsbury